Glenn Theodore Seaborg (ur. 1912 zm. 1999) – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla.
 Seaborg (Sg) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 106.
 (4856) Seaborg - planetoida z pasa głównego asteroid.